Луций Вибий Сабин (; † сл. 83 г.) е римски сенатор от 1 век.

Произлиза от конническия клон на фамилията Вибии. Вероятно е роднина на братята консули Квинт Вибий Секунд и Луций Юний Квинт Вибий Крисп.

Сабин служи през неизвестна година като суфектконсул и след това като проконсул на Азия. Вероятно е приятел със сенаторите Гней Арий Антонин, Марк Аний Вер и бъдещия император Траян.

Сабин се жени между 81 – 82 г. за Салонина Матидия, дъщеря на Улпия Марциана и племенница на Траян. Те имат дъщеря – родената през 83 г. Вибия Сабина, която става съпруга на своя втори братовчед бъдещия император Адриан и е римска императрица.

Той умира между 83 г. и 84 г.

Източници 

 Тацит, The Annals of Imperial Rome
 www.roman-emperors.org
 Trajan: Optimus Princeps: a Life and Times, By Julian Bennett, 1997 ISBN 0-415-16524-5, 9780415165242
 Marcus Aurelius: a biography By Anthony Richard Birley Edition, 2000 ISBN 0-415-17125-3, 9780415171250

Имперски римски консули
Вибии